Boyhood Days – cortometraggio del 1923 diretto da Harry Edwards
Boyhood Days – cortometraggio del 1929 diretto da Joseph Santley